Dimitriu ist der Familienname folgender Personen:

 Anatolie Dimitriu (* 1973), moldauischer Politiker
 Horațiu Dimitriu (1890–1926), rumänischer Maler und Grafiker des Postimpressionismus
 Mihai Dimitriu, moldauischer Politiker
 Paul Dimitriu (* 1920), französisch-rumänischer Jurist